

Arte 
Dago – fumetto di Robin Wood e Alberto Salinas
Dagö – gruppo musicale folk rock estone
Dagö – album del gruppo omonimo del 2000

Geografia 
Dago – villaggio del Distretto di Akuapim Sud, in Ghana
Dago – area di Bandung, in Indonesia
Dagö – nome storico dell'isola estone Hiiumaa

Persone 
Charles Dago – calciatore ivoriano
Moussa Dago – politico ciadiano

Altro 
Dago – insulto etnico per indicare sprezzantemente una persona di nazionalità o discendenza italiana o, più raramente, di ceppo iberico